Els Almogàvers eren unes companyies de soldats mercenaris de l'època medieval.
 Sinònim de miquelets.
 Penya Almogàvers és una penya d'aficionats del F.C Barcelona.
 Els XV Almogàvers són un equip de rugbi.
 Joc de rol Almogàvers.